Philippe Marchand peut désigner :
 Philippe Marchand (1939-2018), une personnalité politique française ;
 Philippe Marchand (1950-), un critique de bande dessinée qui utilisait le pseudonyme de Philippe Bronson.